Snoddy steht für:
 Snoddy (Alabama), ein Ort im Greene County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama

Snoddy ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Snoddy (* 1955), nordirischer Fußballschiedsrichter
 Matthew Snoddy (* 1993), nordirischer Fußballspieler